Маргарита Семёнова:
 Семёнова, Маргарита Александровна (род. 1989) — российская футболистка.
 Семенова, Маргарита Владимировна (род. 1993) — российская футболистка (пляжный футбол), чемпионка России.
 Семенова, Маргарита Игоревна — российская спортсменка-стрелок, мсмк, чемпионка Европы. Примечания